Studer est un nom de famille fréquent en Suisse alémanique. De patronyme, il est devenu toponyme, nom d'entreprise et marque voire personnage de fictions littéraires ou cinématographiques.

Patronyme 
Studer est un patronyme porté par de nombreuses personnalités, le plus souvent suisses:

Samuel Studer (1757 - 1834), scientifique et chercheur berlinois;

Cheryl Studer (1955 - ), soprano;

Bruno Studer (1978 - ), personnalité politique;
 Carl Studer (1918 - 1989), acteur;
 Frédéric Studer (1801 - 1875), prêtre jésuite;

Bernhard Studer (géologue) (1794 - 1887), géologue né à Büren, près de Berne;
 Bernhard Studer (peintre) (1832 - 1868), artiste peintre;
 Bernhard Studer (homme politique) (1820 - 1911), personnalité politique;
 Brigitte Studer (1955 - ), historienne suisse, professeur d’histoire contemporaine à l’Institut d'histoire de l'Université de Berne;
 Debi Studer (1985 - ), coureuse cycliste;
 Frédéric Studer (architecte) (1880 - 1943), architecte;
  (1926 - 2005), dessinateur et caricaturiste;
 Gottlieb Samuel Studer (1804 - 1890), alpiniste, notaire public et topographe;
  (1817 - 1879), architecte, père de Rudolf Friedrich Studer;
 Jürg Studer (1966 - ), footballeur;
  (1914 - 2009), athlète;
 Jean Studer (personnalité politique) (1957 - ), homme politique neuchâtelois;
 Lilian Studer (1977 - ), personnalité politique;
 Lorenz Studer (1966 - ), biologiste du développement et neurobiologiste;
 Michael Studer (1940 - ), pianiste;
 Nicole Studer (1996 - ), footballeuse;
 Noël Studer (1996 - ), joueur d'échecs;
 Rudolf Friedrich Studer (1855 - 1926), architecte, père de Frédéric Studer;
Roland Studer (1952 - ), fondateur de l'entreprise suisse Studer Innotec, fournisseur d'équipement électronique de conversion pour installations électriques hors-réseau et connecté réseau;
 Sandra Studer (1969 - ), animatrice de télévision et chanteuse;
 Stéphan Studer (1975 - ), arbitre de football international;
 Théophile Studer (1845 - 1922), naturaliste, a contribué à l'exploration des îles Kerguelen;
  (1912 - 1996), fondateur de l'entreprise suisse de matériel audio vendu sous les marques Studer et Revox.

Toponyme

Studer est utilisé comme toponyme dans l'archipel des Kerguelen, en l'honneur du naturaliste Théophile Studer pour:
 le val Studer,
 la rivière Studer qui s'écoule dans le val du même nom,
 les lacs Studer, nom collectif désuet des quatre lacs du val Studer, actuellement dénommés individuellement: lac Supérieur, lac des Saumons, lac des Truites et lac Aval.

Studer est aussi utilisé comme toponyme dans les Alpes bernoises, en l'honneur de l'alpiniste Gottlieb Samuel Studer pour:
 le Studerhorn , un sommet de  d'altitude,
 l'Obers Studerjoch  ,un col situé à l'ouest du Studerhorn à  d'altitude,
 l'Unders Studerjoch , un col situé à l'est du Studerhorn à  d'altitude,
 le Studergletscher , un glacier situé sur le versant sud du Studerhorn.

Nom d'entreprise  suisse 
Studer est un nom d'entreprises et de marques issu du patronyme de leurs fondateurs:
 Studer Innotec, fabriquant d'électronique de conversion basé sur batterie pour installation hors-réseau et connecté réseau par Roland Studer.
Studer (audio), fabricant de matériel audio professionnel fondé par Willi Studer.
 , fabricant de machines-outils de type rectifieuse, fondé par l'entrepreneur éponyme.

Personnage de fiction  suisse 
L'inspecteur Studer est un personnage de fiction créé par l'écrivain suisse Friedrich Glauser, son nom apparaît dans trois des cinq titres de romans qui lui sont consacrés:
 L'inspecteur Studer qui sera adapté au cinéma sous le même titre;
 Studer et le Caporal extralucide;
 Studer et l'Affaire du Chinois;
auxquels, il faut ajouter un recueil de nouvelles:
 Les Premières Affaires de l’Inspecteur Studer.

Patronyme allemand